Karolewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Karolewo, village du powiat de Bydgoszcz
 Karolewo, village du powiat de Grudziądz 
 Karolewo, village du powiat de Sępólno
dans la voïvodie de Mazovie
 Karolewo, village du powiat de Maków
 Karolewo, village du powiat de Płock 
 Karolewo, village du powiat de Sierpc 
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Karolewo, village du powiat d'Oborniki
 Karolewo, village du powiat de Piła 
 Karolewo, village du powiat de Środa Wielkopolska 
 Karolewo, village du powiat de Złotów 
 Karolewo, village de la gmina de Ostroróg 
 Karolewo, village de la gmina de Wronki
dans la voïvodie de Lubusz
 Karolewo, village du powiat de Międzyrzecz
dans la voïvodie de Poméranie
 Karolewo, village du powiat de Kwidzyn
 Karolewo, village du powiat de Starogard 
 Karolewo, village de la gmina de Chojnice 
 Karolewo, village de la gmina de Czersk
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie 
 Karolewo, village du powiat d'Iława
 Karolewo, village du powiat de Kętrzyn.